

Titres 

 Le crime était presque parfait (1947), film américain de Michael Curtiz ;
 Le crime était presque parfait (1954), film américain d'Alfred Hitchcock ;
 Un homme presque parfait (1994), film américain de Robert Benton ;
 Un couple presque parfait (2000), film américain de John Schlesinger ;
 Une famille presque parfaite (2002-2006), série télévisée américaine ;
 Un dîner presque parfait (2008-), émission de télévision française de M6.

Autres 

 Nombre presque parfait, type d'entier naturel.